Leptogium är ett släkte av lavar. Leptogium ingår i familjen Collemataceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptogium